J6, J-6 ou J06 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS J6, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Shenyang J-6, un avion de chasse chinois ;
 Svenska J6 Jaktfalken , un avion de chasse suédois.

Sciences

Médecine 
 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées (J06), d'après la classification internationale des maladies.

Métallurgie 
 J6, désignation d’un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à -.

Transports

Aviation 
 Norman Aviation J6 Karatoo, un avion léger canadien ;
  ;
 .

Signalisation routière 
 Délinéateur en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres